Hatschek steht für:

 Hatschek (auch Háček), ein diakritisches Zeichen

Hatschek ist der Familienname folgender Personen:
 Berthold Hatschek (1854–1941), tschechisch-österreichischer Zoologe
 Elli Hatschek (1901–1944), deutsche Widerstandskämpferin und NS-Opfer
 Julius Hatschek (1872–1926), deutscher Staatsrechtler
 Ludwig Hatschek (1856–1914), österreichischer Industrieller
 Nele Hatschek (* 1996), deutsche Squashspielerin
 Paul Hatschek (1888–1944), deutscher Ingenieur, Widerstandskämpfer und NS-Opfer
 
 Marie Rosenthal-Hatschek (1871–1942), österreichische Malerin